Borut Drinovec je ime več oseb:
 Borut Drinovec (novinar), (1917–1968), novinar
 Borut Drinovec (mikrobiolog) (* 1938), mikrobiolog, parazitolog, prof. MF